Земли́нский — фамилия. Известные носители:

 Землинский, Лев Ильич (род. 1958) — советский и российский композитор, аранжировщик и музыкант, звукорежиссёр, публицист.
 Землинский, Михаил Валерьевич (род. 1969) — латвийский футболист.